Amerikai Egyesült államok
Boothbay Harbor, város Maine államban
Boothbay Harbor, statisztikai település Maine államban